Piehl ist ein geographischer Name:
 Piehl (Wörth an der Donau), Weiler auf der Teilgemarkung Hungersacker der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Piehl ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Piehl (* 1943), deutscher Politologe
 Kurt Piehl (1928–2001), deutscher Autor und Widerstandskämpfer
 Lorenz Piehl (* 1989), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Marcus Piehl (* 1985), schwedischer Schwimmer
 Richard Piehl (1867–1922), deutscher Kaufmann und Politiker.

Siehe auch:
 Peel
 Piel
 Pihl